«Ми́стер Мерсе́дес» () — американский детективный телесериал, основанный на одноимённом романе Стивена Кинга. Премьера сериала, созданного Дэвидом Э. Келли состоялась на телеканале Audience 9 августа 2017 года.

10 октября 2017 года сериал был продлён на второй сезон из десяти эпизодов с премьерой в 2018 году. Премьера третьего сезона, также состоящего из 10 эпизодов, состоялась 10 сентября  2019 года.

Сюжет 
Брейди Хартсфилд угоняет «Мерседес» и врезается в толпу людей, убив шестнадцать человек. Инспектор Билл Ходжес понимает, что это не было несчастным случаем, однако не успевает раскрыть дело до выхода на пенсию. Спустя два года Хартсфилд бросает вызов Ходжесу. Ходжес, находясь на пенсии, начинает частное расследование, касающиеся наезда на людей на ярмарке вакансий.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав 

 Брендан Глисон — детектив Кермит Уильям «Билл» Ходжес, бывший полицейский на пенсии. Сварлив, циничен, но при этом готов добиваться справедливости любой ценой и, несмотря на внешнюю холодность, дорожит близкими ему людьми.
 Гарри Тредэвэй — Брейди «Мистер Мерседес» Хартсфилд, молодой социопат, с детства подвергавшийся сексуальному растлению со стороны матери, добивается своих целей любым путём, не считаясь ни с чем и без сожалений устраняя любого на своём пути.
 Келли Линч — Дебора Энн Хартсфилд, мать Брейди, алкоголичка и извращенка, живёт своим собственным миром, совершенно не беспокоясь, что её сын стал чудовищем. Погибла, отравившись котлетой из напичканного ядом фарша, который Брейди приберёг для собаки Джерома. 
Джаррел Джером — Джером Робинсон, чернокожий подросток, хорошо владеющий компьютерами, изначально подрабатывал стрижкой газонов, а затем, заинтересовавшись делом Мистера Мерседеса, принял в нем активное участие.
 Скотт Лоуренс — детектив Питер Диксон, бывший коллега Билла, продолживший официальное расследование дела Мистера Мерседеса после ухода Билла на пенсию. Умер от инфаркта за несколько дней до своей отставки.
 Роберт Стэнтон — Энтони «Роби» Фробишер, педантичный начальник Брейди в магазине бытовой техники. Убит Брейди, когда тот заподозрил его в осведомлении полиции.
 Брида Вул — Лу Линклаттер, лесбиянка, работала с Брейди в магазине бытовой электроники и считала его своим другом. Была ранена Брейди ножом в живот, узнав его на фестивале. Позже, во время суда над Брейди, выстрелила ему в глаз из самодельного пистолета.
 Жюстина Люпе — Холли Гибни, аутистка, родственница Джанель и Оливии. Как и Джером, хорошо разбирается в компьютерах и присоединяется к нему и Биллу, имея уже личные счёты к Мистеру Мерседесу.
 Мэри-Луиз Паркер — Джанель Паттерсон, сестра хозяйки угнанного мерседеса Оливии Трелони, решила помочь Биллу Хождесу в его расследовании, желая восстановить доброе имя сестры. Подорвалась на предназначенной Ходжесу мине и погибла.
 Холланд Тейлор — Ида Сильвер, добродушная соседка Билла, имеющая на него определённые виды. Позднее, поняв, что терпит поражение, находит себе другого бойфренда.
 Джек Хьюстон — Феликс Бабино, врач и муж Коры Бабино. 
 Максимилиано Эрнандес — Антонио Монтез, помощник окружного прокурора. 
 Тесса Феррер — Кора Бабино, руководитель отдела маркетинга крупной фармацевтической корпорации и жена Феликса Бабино. 
 Рармиан Ньютон — Пит Сауберс, ученик средней школы, чей отец стал инвалидом во время бойни с Хартсфилдом.
 Габриел Эберт — Моррис Беллами, очень умный, но очень ненормальный фанат литературы.

Второстепенный состав

Эпизоды 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезоны
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
|style="background: #A91919;"| 
|1
|10
|9 августа 2017
|11 октября 2017
|-
 |style="background: #E3AA39;"|
 |2
 |10
 |22 августа 2018
 |24 октября 2018
|-
 |style="background: #A4A4A4;"|
 |3
 |10
 |10 сентября 2019
 |12 ноября 2019
|-
|}

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019)

Производство 
Сериал официально был анонсирован в июле 2015 года. В мае 2016 года телеканал Audience заказал первый сезон из десяти эпизодов и объявил предполагаемый актёрский состав. В июне 2016 года Антон Ельчин, который должен был играть Брейди Хартфилда, погиб в результате несчастного случая. Энн-Маргрет изначально получила роль Иды Сильвер, однако была вынуждена покинуть проект из-за болезни одного из членов семьи. Её заменила Холланд Тейлор. После замен в актёрском составе, съёмки сериала стартовали в Чарлстоне, штат Южная Каролина в начале 2017 года.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Дэвидом Э. Келли
Драматические телесериалы США
Детективные телесериалы США
Экранизации произведений Стивена Кинга
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Огайо
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Южной Каролине
Программы телеканала Audience